Amerikai Egyesült Államok
 Johnson (Arkansas)
 Johnson (Indiana)
 Johnson (Kalifornia)
 Johnson (Kentucky)
 Johnson (Minnesota)
 Johnson (Nebraska)
 Johnson (Nyugat-Virginia)
 Johnson (Ohio)
 Johnson (Oklahoma)
 Johnson (Utah)
 Johnson (község, Vermont)
 Johnson (város, Vermont)
 Johnson (Washington)
 Johnson (Wisconsin)

 Johnson-sziget (Nyugat-Virginia)

 Antarktisz
 Johnson-sziget (Antarktisz)

 Kanada
 Johnson (Kanada)